Zeiske ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Zeiske (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Johann Gottfried Zeiske (1686–1756), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Walter Zeiske (1895–1961), deutscher Filmproduktionsleiter und Herstellungsleiter
 William Zeiske (1888–1952), deutscher Stummfilmschauspieler und Filmaufnahmeleiter.
 Wolfgang Zeiske (1920–1975), deutscher Schriftsteller